Ein Akzeptanzkriterium ist eine niedergeschriebene fachliche Anforderung, welche ein Produkt zum Zeitpunkt der Abnahme erfüllen muss. Akzeptanzkriterien können beispielsweise gesetzliche Anforderungen, technische Anforderungen und Normen, funktionelle Anforderungen, Sicherheitsanforderungen oder auch ästhetische Anforderungen (z. B. Corporate Design) abbilden. 

In der Softwareentwicklung können Akzeptanzkriterien in Form von Akzeptanztests automatisch geprüft werden.

Arbeitsplanung
Anforderungsmanagement
Projektmanagement
Qualitätsmanagement